Chenôve es una comuna francesa situada en el departamento de Côte-d'Or, en la región Borgoña-Franco Condado. 

Está ubicada en los suburbios de la ciudad de Dijon.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE 

Chenove